

Sciences et techniques 
 En physique théorique et en physique des particules, plusieurs concepts portent le nom de Peter Higgs :
 le boson de Higgs, une particule élémentaire prédite en 1964 et confirmée expérimentalement en 2012 ;
 le champ de Higgs électrofaible, impliqué dans la dissociation de la force électrofaible en force électromagnétique et force d'interaction faible, et à l'origine des masses ;
 le champ de Higgs de grande unification, invoqué pour expliquer la dissociation de la force de jauge en force d'interaction forte et force électrofaible ;
 le mécanisme de Higgs, un processus dans lequel une brisure de symétrie résulte en un champ scalaire de valeur moyenne non nulle dans le vide (un ).
 En biologie, le Bison de Higgs est une espèce de bison disparue à la fin du Pléistocène supérieur.

Patronyme 

Cecil Higgs (1898 ou 1900-1986), artiste sud-africaine ;
Joe Higgs (1940−1999), un chanteur et guitariste jamaïcain, parfois considéré comme l'un des pères du reggae ;
 Marcia Higgs, une chanteuse jamaïcaine, fille de Joe Higgs ; 
 Matthew Higgs (1964-), un artiste, conservateur, écrivain et éditeur anglais ;  
 Peter Higgs (1929-), un physicien britannique particulièrement connu en physique théorique et en physique des particules pour le boson de Higgs, le  et le mécanisme de Higgs ;
 Raymond Higgs (1991-), un athlète bahaméen.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais